Neiswestny ist der Familienname von:

 Ernst Iossifowitsch Neiswestny (1925–2016), sowjetischer bzw. russischer Bildhauer
 Igor Georgijewitsch Neiswestny (* 1931), ukrainisch-russischer Physiker und Hochschullehrer